Анет (Anet) — одна из священных рыб в древнеегипетской мифологии; изображалась вместе с рыбой Абту () в передней части корабля бога солнца.
 Анет, Бобби (1917—1981) — американский баскетболист.